Il Gyrotonic è una metodologia di allenamento ideale per sviluppare le potenzialità fisiche degli atleti e di tutti coloro che aspirino al benessere psicofisico.

Agisce simultaneamente su articolazioni, muscoli, tendini e legamenti per mezzo di movimenti tridimensionali, eseguiti in modo circolare sotto controllo costante, con resistenze variabili  e che coinvolgono tutto l'apparato muscolo-scheletrico.

Il gyrotonic aumenta la capacità funzionale della colonna vertebrale, rendendola meno predisposta agli infortuni, conferendo una postura corretta ed elegante, riduce l'accumulazione di microtraumi da stress, e aumenta in maniera considerevole la flessibilità, la resistenza, la tonicità, la forza e l'agilità.

È un metodo adottato con successo anche nelle terapie di riabilitazione da medici e fisioterapisti. È rivolto agli sportivi, amanti del fitness, danzatori, bambini, neo-mamme e anziani.

Storia 
Il Gyrotonic fu inventato da Juliu Horvarth, ex danzatore di origini ungheresi. A seguito di un infortunio al tendine d'Achille, Horvarth inventa un rivoluzionario macchinario dove poter eseguire una serie di esercizi volti a recuperare la funzionalità del suo corpo.

Collegamenti esterni 
 

Allenamento sportivo